Валерий Антоний Врублевский (15 декабря 1836 — 5 августа 1908) — деятель польского и международного революционного движения.

Биография 
Родился в местечке Желудок Лидского уезда (ныне городской посёлок в Щучинском районе Белоруссии) в семье безземельного польского шляхтича Антона Врублевского и Розалии из рода Юровских. Отец его работал лесником, потом казначеем у графа Тизенгаузена.

Окончив в 1853 году Виленскую гимназию, поступил в Петербургский лесной институт (на здании университета установлена мемориальная доска). Во время учёбы участвовал в студенческом движении, был членом нелегального революционного кружка, которым руководили польские революционеры-демократы Зигмунт Сераковский и Ярослав Домбровский.

В 1861 году Врублевский в звании подпоручика направлен инспектором (руководителем) лесной егерской школы в деревню Сокулка Гродненской губернии (ныне Польша). В 1861—1862 годах он активно участвовал в создании нелегальной революционной организации на Гродненщине, вёл пропаганду среди учащихся школы. Вместе с Кастусем Калиновским редактировал, печатал и распространял нелегальную революционно-демократическую газету «Мужицкая правда».

Участие в восстании 1863 — 1864 годов 
Во время восстания 1863—1864 годов Валерий Врублевский был активным сторонником идей «красных» — левого крыла революционного движения, и ближайшим сподвижником К. Калиновского. С 12 (24) апреля по 16 (28) октября 1863 года Валерий Врублевский руководил самым крупным (около 400 бойцов) повстанческим отрядом Гродненской губернии. С 3 (15) августа по 16 (28) октября 1863 в чине бригадного генерала был главнокомандующим всеми повстанческими формированиями Гродненской губернии. Умелое руководство повстанцами в вверенной ему области, позволило поддерживать активную партизанскую войну против русских войск значительно дольше, чем во многих других регионах Северо-Западного края охваченных восстанием. Однако после окончательного разгрома мятежа на Гродненщинне бежал в Варшаву.

Где недавно вступивший в должность диктатора Ромуальд Траугутт назначил Врублевского комиссаром Люблинского и Подляского воеводств, и поставил ему задачу возродить затухающее там повстанческое движение. Однако  при переходе с конным отрядом единомышленников из 40 человек реки Вепш в районе Коцка у деревни Устинов, группа подверглась нападению казацкого отряда. В ожесточенном бою Врублевский был тяжело ранен (два раза саблей в голову, и один раз в правое плечо), но несмотря на серьезные раны выжил. Казаки, посчитавшие Валерия мертвым, оставили его на поле битвы, тем не менее вскоре Врублевский был найден там в полуживом состоянии местными крестьянами сочувствующими восставшим и спрятан в сарае одного из них.

Через некоторое время подлечившись Врублевскому удалось перебраться в усадьбу «Завепшицы» Болеславы Складовской  (тетки Марии Складовской-Кюри), при посредничестве которой переодетый в женщину Врублевский в июле 1864 года сумел бежать в Галицию находящуюся под управлением Австрийской империи, так как власти Российской империи выдали ордер на его арест заочно приговорив к смертной казни. Все имущество Валерия Врублевского на территории Российской империи также было конфисковано. В конце 1864 года Врублевский эмигрировал во Францию.

Участие в Парижской коммуне 
В Париже работал учителем, а позже фонарщиком. С 1865 года руководил демократическими организациями белорусско-польских эмигрантов. В 1867 году вступил в Национальную гвардию Франции.

Когда 18 марта 1871 во Франции произошла революция и было создано правительство Парижской Коммуны, Врублевский, как и многие другие его соотечественники, активно поддержал революционные устремления парижан. В этом выступлении он видел «социальную революцию, которая при успехе может перевернуть весь порядок, что существует сейчас в Европе…». В звании полковника (получил накануне восстания) Врублевский предложил коммунарам свои услуги и план военных действий. Вскоре ему было присвоено звание генерала, и он возглавил одну из трёх революционных армий, которая защищала южную часть Парижа. В боях Врублевский показал себя умелым, рассудительным и предусмотрительным полководцем и боролся во главе своей армии до последнего дня существования Парижской коммуны. После чего в ночь с 27 на 28 мая 1871 года распустил оставшихся бойцов по домам.

Последующая жизнь и смерть

В августе 1871 года с фальшивым паспортом Валерий Врублевский переехал в Великобританию, где близко познакомился с К. Марксом и Ф. Энгельсом.
В это же время здоровье его в результате многочисленных ранений сильно пошатнулось, Врублевскому с трудом удалось избежать ампутации правой руки.

Подлечившись в больнице Лондонского университета, Врублевский вступил в I Интернационал. В октябре 1871 года его избрали членом Генерального совета I Интернационала, секретарём-корреспондентом для Польши. 28 мая 1872 года Французское правительство заочно приговорило его к смертной казни. Идеи Интернационала Врублевский проповедовал в эмигрантской организации «Люд польский», созданной в Лондоне по его инициативе. В 1871—1872 годах Врублевский был председателем судебной («третейской») комиссии, которая разбирала конфликты между членами I Интернационала. Поддерживал Маркса и Энгельса против Бакунина. После распада I Интернационала и организации «Люд польский» (1876) Врублевский перебрался в Женеву. В 1878 году он нелегально приезжал в Россию (Одесса, Петербург), встречался с народниками-землевольцами. Когда французское правительство объявило амнистию участникам Парижской коммуны, в 1885 году Врублевский переехал во Францию и поселился в городе Ницце. В 1901 году французское правительство даже назначило ему пенсию. Последние годы жизни он провёл в Уарвиле (около Парижа) в доме бывшего коммунара и земляка Г. Геншинского. Похоронен в Париже на кладбище Пер-Лашез, возле стены Коммунаров. На надгробии надпись: «героическому сыну Польши — народ Парижа».

В честь генерала названы улицы в Катовицах, Бресте и Гродно.

Оценка деятельности Врублевского дана в словах В. И. Ленина: «…Память Домбровского и Врублевского неразрывно связана с величайшим движением пролетариата в XIX веке…»

Примечания

Источники

Литература 
 
 
 

Революционеры Белоруссии
Революционеры Польши
Польские повстанцы 1863 года
Члены организации «красные»
Генералы Франции
Революционеры Франции
Марксисты
Социалисты Франции
Члены Польской социалистической партии
Деятели Парижской коммуны
Приговорённые к смертной казни
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании